O Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS) é um teste psicométrico publicado por Smith e Burger.[1] Este teste foi originalmente destinado a medir exageros e fingimentos de sintomas neurológicos e psiquiátricos.  A tradução para o português (Inventário Estruturado de Simulação de Sintomas) foi publicada em 2017.[2]  O SIMS é um teste falso com especificidade muito baixa.[3]  Não diferencia pacientes legítimos de pessoas que fingem doença. [4,5,6,7,8,9,10]

Este teste causa danos a pessoas feridas e pacientes doentes, classificando-as como fingindo sintomas médicos.[11] Eles podem ser recusados ​​tratamentos.

Bibliografia 

 Smith GP, Burger GK. Detection of malingering: Validation of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS). Journal of the Academy of Psychiatry and the Law, 25 (1997), pp. 180–183
Simões MR, Almiro PA, Mota M, et al.  Inventário Estruturado de Simulação de Sintomas (SIMS). Chapter 23 in Psicologia  forense: Instrumentos de avaliação (editors Simões MR, Almeida LS, Gonçalves MM). Lisboa, Portugal: Pactor, 2017.
 Rogers R. Robinson EV, Gillard ND. The SIMS Screen for Feigned Mental Disorders: the Development of Detection-based Scales. Behavioral Sciences & the Law. 2014;32(4):455-466. doi:10.1002/bsl.2131.3.
 Cernovsky ZZ, Mendonça JD, Ferrari JR, Sidhu G, Velamoor V, Mann SC, Oyewumi LK, Persad E, Campbell R, and Woodbury-Fariña MA. Content Validity of the Affective Disorder Subscale of the SIMS. Archives of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2019;2(2):33-39.
 Cernovsky Z, Bureau Y, Mendonça J, Varadaraj Velamoor V, Mann S, Sidhu G, Diamond DM, Campbell R, Persad E, Oyewumi LK, and Woodbury-Fariña MA. Validity of the SIMS Scales of Neurologic Impairment and Amnestic Disorder. International Journal of Psychiatry Science. 2019;1(1):13-19.
 Cernovsky Z, Mendonça JD, Oyewumi LK, Ferrari JR, Sidhu G, and Campbell R. Content Validity of the Psychosis Subscale of the Structured Inventory of Malingered Symptomatology (SIMS). International Journal of Psychology and Cognitive Science. 2019;5(3):121-127. 
 Cernovsky ZZ, Mendonça JD, Ferrari JR, Bureau YRJ. Content validity of SIMS low intelligence scale. International Journal of Research in Medical Science. 2019;1(1):21-25.
Cernovsky ZZ, Mendonça JD, Bureau YRJ, and Ferrari JR.  Criterion Validity of Low Intelligence Scale of the SIMS.  International Journal of Psychology Sciences.  2019;1(1):3-5.
 Cernovsky ZZ, Ferrari JJR, Mendonça JD. Pseudodiagnoses of Malingering of Neuropsychological Symptoms in Survivors of Car Accidents by the Structured Inventory of Malingered Symptomatology. Archives of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2019; 2(1):55-65.
 Cernovsky ZZ, Mendonça JD, Ferrari JR. Meta-Analysis of SIMS Scores of Survivors of Car Accidents and of Instructed Malingerers. Archives of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2020; 3(1): 01-11.
Cernovsky Z, Ferrari J, Mendonca J.  Deceptive Clinical Diagnosing of Malingering via Structured Inventory of Malingered Symptomatology.  Archives of Psychiatry and Behavioral Sciences. 2019, 2(1):44‑49. 

Psicologia clínica
Testes psicológicos
Psicometria